Embrace peut désigner :

Musique

Groupes 
 Embrace, groupe de post-Britpop britannique
 Embrace, groupe de post-hardcore américain

Albums 
 Embrace, album d'Armin van Buuren
 Embrace, album du saxophoniste Dave Pietro, publié en 2004
 Embrace, album du groupe américain Sleepy Sun, publié en 2009

Homonymie